Mildenberger ist der Familienname folgender Personen:

 Christian Mildenberger (* 1984), deutscher Politiker (CDU)
 Felix Mildenberger (* 1990), deutscher Dirigent
 Florian G. Mildenberger (* 1973), deutscher Medizinhistoriker
 Friedrich Mildenberger (1929–2012), deutscher Theologe
 Gerhard Mildenberger (1915–1992), deutscher Prähistoriker

 Josef Mildenberger (1905–1959), deutscher Politiker
 Karl Mildenberger (1937–2018), deutscher Boxer

Mildenberger bezeichnet:
 den Schulbuchverlag Mildenberger Verlag

Siehe auch: 
 Mildenberg
 Miltenberger